Darrel Scoville (1975), Canadees professioneel ijshockeyspeler
 Wilbur Scoville (1865–1942), Amerikaans scheikundige uit de 20e eeuw en bedenker van de Scovilleschaal
 William Beecher Scoville, Amerikaans neurochirurg uit de 20e eeuw
 Scovilleschaal, een schaal waarmee de heetheid van pepers wordt aangegeven (concentratie capsaïcine) 
 Scoville Jenkins (1986), Amerikaans tennisser
 Scoville Library, een gratis en openbare bibliotheek in Salisbury, Connecticut (VS), gesticht in 1803
 Scoville Stardust, een (doe-het-zelf-bouwpakket voor een) klein en licht luchtvaartuig